Il titolo Straw Dogs, che in lingua inglese significa letteralmente cani di paglia, può riferirsi a:

Cinema
Cane di paglia (Straw Dogs) – film del 1971 diretto da Sam Peckinpah
Straw Dogs – film del 2011 diretto da Rod Lurie, remake del film del 1971

Musica
Straw Dogs – gruppo musicale country statunitense